Das Bluenose Squash Classic 2011 fand vom 1. bis 6. Februar 2011 in Halifax in Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie International 50.

Titelverteidiger war Thierry Lincou, der aufgrund einer Verletzung seine Teilnahme in diesem Jahr wieder absagen musste. Im Endspiel setzte sich Mohd Azlan Iskandar gegen Hisham Mohd Ashour mit 11:8, 8:11, 11:9 und 11:7 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt David Phillips einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2011